Deutscher Name steht für 
Deutsche Familiennamen
Deutscher Vorname
Deutsche Ortsnamen